Als Bäderdreieck werden bezeichnet

Niederbayerisches Bäderdreieck
Westböhmisches Bäderdreieck